

Lokalizacje

Niemcy 
 Winzer – dzielnica gminy Aletshausen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg
 Winzer – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf

Osoby 
 Otto Winzer – niemiecki działacz partyjny
 Wilhelm Winzer – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Wintzer